Huissen in de gemeente Lingewaard heeft 28 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Huissen.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Huissen
Gemeentelijk monument in Lingewaard
Huissen